Le comté de Wake est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Démographie

Notes et références 

 
Division administrative fondée en 1771